Siemens CF65 — стільниковий телефон фірми Siemens.

C